

Siehe auch 
 NUTS:MT (EU-Statistikregionen)
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden

!ISO 3166-2:MT